Municipio de Walker puede referirse a alguno de los siguientes lugares en los Estados Unidos:

 Municipio de Walker (condado de Faulkner, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Faulkner.
 Municipio de Walker (condado de Franklin, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Walker (condado de White, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Walker (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hettinger.
 Municipio de Walker (condado de Hancock, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Walker (condado de Jasper, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Walker (condado de Rush, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Rush.
 Municipio de Walker (condado de Anderson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Anderson.
 Municipio de Walker (condado de Cheboygan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cheboygan.
 Municipio de Walker (condado de Henry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Walker (condado de Moniteau, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Moniteau.
 Municipio de Walker (condado de Vernon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Vernon.
 Municipio de Walker (condado de Platte, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Platte.
 Municipio de Walker (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.
 Municipio de Walker (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.
 Municipio de Walker (condado de Juniata, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Juniata.
 Municipio de Walker (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.